Motociklistična Velika nagrada ZDA 2005 je bila osma dirka motociklističnega prvenstva v sezoni 2005. Potekala je 10. julija 2005.

Razred MotoGP 

Svetovno prvenstvo v motociklizmu sezona 2005
2005